De Engelse benaming voor afdaling
Downhill (County Londonderry), een dorp in Noord-Ierland.
Downhill (1927), een film uit 1927
Downhill (2020), een film uit 2020
Downhill (mountainbiken), een onderdeel bij mountainbiken.